Роберт Ли Пэриш (; родился 30 августа 1953 года в Шривпорте, штат Луизиана, США) — американский  баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации, отыгравший 21 сезон на позиции центрового в НБА, что является вторым показателем в истории лиги. За свою карьеру он провел рекордные для НБА 1 611 игр. Член Зала славы баскетбола с 2003 года.

Его прозвище было «Вождь» (Chief) в честь вымышленного «вождя» Бромдена, молчаливого гигантского индейского персонажа из фильма «Пролетая над гнездом кукушки». По словам Пэриша, бывший нападающий «Селтикс» Седрик Максвелл дал ему это прозвище из-за его стойкого характера.

Ранние годы 
Роберт родился в семье Роберта-старшего и Ады Пэриш. Он был самым старшим из их четырех детей. В седьмом классе (в возрасте 12-13 лет) рост Пэриша составлял уже 6 футов 6 дюймов (1,98 м), когда тренер младших классов Коулман Кидд впервые заметил его и предложил ему играть в баскетбол. Коулман приходил в дом семьи Пэриш, если Роберт пропускал тренировку, и давал Пэриш баскетбольный мяч для тренировок. Именно в это время Пэриш начал носить свою форму с номером 00, так как это была единственная оставшаяся майка.

«Мне действительно не нравился баскетбол в детстве». — сказал Пэриш, рассказывая о том, что вместо этого он занимался футболом, бейсболом и легкой атлетикой. «Тренер Коулман приходил ко мне домой и водил меня на тренировки каждый день, пока я не начал ходить сам. Я отдаю все заслуги ему». Пэриш учился в средней школе Вудлон в Шривпорте, штат Луизиана, под руководством тренера Кена Айви. До этого он посещал среднюю школу Юнион, пока она не была закрыта в связи с десегрегацией.

Карьера в университете 
В 1972-1976 годах Пэриш учился в университете Centenary College of Louisiana и играл у тренера Ларри Литтла, выбрав это учебное заведение потому, что оно находилось недалеко от его дома. «Причина, по которой я выбрал Centenary, — это их тренеры», — сказал Пэриш. «Меня очень впечатлили тренеры». 

В целом, Пэриш набирал в среднем 21,6 очко и 16,9 подбора за свою 108-игровую карьеру в Centenary.

Карьера в НБА

Голден Стэйт Уорриорз (1976-1980) 
После университета Пэриш был задрафтован в первом раунде драфта НБА 1976 года командой «Голден Стэйт Уорриорз». Он также был выбран «Юта Старз». Пэриш подписал контракт с «Уорриорз».

Спортивная карьера 
Играл на позиции центрового, одинаково успешно действовал в защите и в нападении. Выступал за клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз», «Бостон Селтикс», «Шарлотт Хорнетс» и «Чикаго Буллз». Четыре раза становился чемпионом ассоциации. Девять раз участвовал в матче всех звёзд НБА (1981—1987, 1990—1991), кроме того два раза включался в символическую сборную всех звёзд НБА (в 1982 году — во вторую команду, а в 1989 году — в третью). За ним в «Селтикс» закреплён номер 00. Пэришу принадлежит рекорд НБА по количеству матчей, проведённых в ассоциации на протяжении всей карьеры — 1611. В 1996 году был включён в список 50 величайших игроков в истории НБА, а в 2003 году — в Зал славы баскетбола. Получил прозвище «Вождь» за свой стоический характер (партнёры, давшие ему это прозвище, сравнивали Роберта с индейцем из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»).

Карьера в сборной США 
В 1975 году Пэриш стал в составе сборной США чемпионом Панамериканских игр в Мехико.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Профиль легенды на официальном сайте НБА

 

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Чемпионы Панамериканских игр по баскетболу
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Члены Зала славы баскетбола
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами